Les Vinyes és un paratge constituït per camps de conreu que substitueixen antigues vinyes del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Claverol, al Pallars Jussà, en territori que havia estat del poble de Sossís.

Es troben al Serrat des Caus, nom que s'aplica a la partida rural del lloc, a llevant de Sossís, a l'esquerra de la llau de Comarquers, al nord-oest de la Plana Mateu i a ponent del Tossal de Fanguissals.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Vinyes